'''Gandalf može značiti:

 Gandalf, lik iz knjige Gospodar prstenova
 Gandalf (patuljak) lik iz Germanske mitologije

simple:Middle-earth characters#Gandalf